Bomberman puede referirse a:

 Bomberman, franquicia de videojuegos originalmente desarrollada por Hudson Soft.
 Bomberman, primer videojuego de la serie, lanzado en 1983.
 Bomberman, videojuego lanzado para TurboGrafx-16 en 1990.
 Bomberman Legacy, videojuego lanzado en 2006 para PlayStation Portable, también llamado simplemente Bomberman.